Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin (1850–1912), deutscher General der Infanterie 
 Ferdinand Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin (1812–1891), französischer Beamter

 Karl Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin, deutscher Kämmerer